{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 19 июня — 24 августа 2004
| кол-во команд    = 61
| победитель       =  Лилль
  Вильярреал
  Шальке 04
| кол-во игр       = 116
| кол-во голов     = 293
}}Кубок Интертото 2004''' — 10-й розыгрыш Кубка Интертото под эгидой УЕФА. Турнир включал пять раундов, определивших трёх участников первого раунда Кубка УЕФА. Ими в итоге стали французский «Лилль», испанский «Вильярреал» и немецкий «Шальке 04».

Первый раунд 
Первые матчи первого раунда прошли 19/20 июня 2004 года, ответные 26/27 июня 2004 года.

|}
1 В ответном матче присуждена победа «Влазнии» со счётом 3:0 ввиду того, что «Хапоэль» выпустил на поле неразрешенного игрока (Халива). Реальный счёт в матче 1:0 в пользу «Влазнии».
2 «Атлантас» получил место, первоначально отведённое для молдавского представителя.
3 «МюПа» получил место, первоначально отведённое для казахского представителя.
4 В первом матче присуждена победа азербайджанскому клубу «Хазар Университети Баку» со счётом 3:0 ввиду того, что «Брегенц» включил в состав три игрока из молодёжной команды, которые не были заявлены в УЕФА. Реальный счёт в матче 4:0 в пользу «Брегенц».
5 Албанский клуб «Теута» получил место в розыгрыше Кубка Интертото 2004 ввиду того, что футбольный клуб из Армении «Мика Аштарак» смог участвовать сразу в Кубке УЕФА 2004/05 через фейр-плей.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи второго раунда прошли 3/4 июля 2004 года, ответные 10/11 июля 2004 года.

|}
1 В ответном матче присуждена победа бельгийскому клубу Генк со счётом 3:0 ввиду того, что болгарский клуб Марек Дупница выпустил на поле неразрешенного игрока. Реальный счёт в матче 0:0.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Первые матчи третьего раунда прошли 17/18 июля 2004 года, ответные 24 июля 2004 года.

|}
Вследствие того, что Италия не смогла назвать клуб, который должен был представлять ассоциацию в Кубке Интертото 2004, ввиду нерешенной на тот момент ситуации с лицензированием на сезон 2004/05, Германия получила дополнительное место в турнире.

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи полуфиналов прошли 28 июля 2004 года, ответные 3/4 августа 2004 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 
Первые матчи финалов прошли 10 августа 2004 года, ответные 24 августа 2004 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи 

Лилль, Шальке 04 и Вильярреал вышли в Первый круг Кубка УЕФА 2004/2005.

См. также 
 Кубок УЕФА 2004/2005
 Лига чемпионов УЕФА 2004/2005

Ссылки 
 Информация о кубке на официальном сайте УЕФА

Кубок Интертото
Футбол в Европе в 2004 году